MUV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Philadelphia Pa/wilm'ton Mustin Alf (Stati Uniti)
 muv – codice ISO 639-3 della lingua muthuvan
 MUV – multi utility vehicle
  MUV - Museo e Centro di documentazione della civiltà villanoviana a Villanova di Castenaso, frazione di Castenaso, città metropolitana di Bologna